Лоті:

 Лоті — грошова одиниця Лесото.
 Лоті — псевдонім Жульєна Віо (, 1850–1923), французького моряка та письменника-романіста.
 Канатна дорога Еюп - П'єр Лоті - канатна дорога у Стамбулі